Затинщики (от слова «затин» — пространство за крепостной стеной) — категория служилых людей в Русском государстве XVI—XVII веков, которые набирались из различных сословий (то есть — «по прибору») для обслуживания крепостной («затинной») артиллерии и других видов вооружений.

Затинщики и пушкари принадлежали к людям «пушкарского чина». В войске русского царя Ивана Грозного затинщиками назывались стрелки из крупнокалиберных крепостных ружей-пищалей, которые вместе с пушкарями и воротниками составляли регулярную часть личного состава крепостных гарнизонов.

При формировании полков нового строя указом от 30 июля 1679 года затинщики вместе с пушкарями были переведены на посменный режим несения службы. Под контролем Разрядного приказа они были разделены на две группы, одна из них была фактически приравнена к солдатам, вторая продолжила нести полковую службу.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Военная история России
Сословия
Армия Русского государства
Россия при Романовых (1613—1917)